In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale burundese. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Collegamenti esterni 
 

Burundese